Азрак або Ель-Азрак ( — синій, блакитний) може означати:

 Ель-Азрак — невелике місто на сході Йорданії.
 Ель-Азрак (заповідник) — охоронна зона водно-болотних угідь Йорданії, що складається з оази та прилеглої місцевості
 Фортеця Ель-Азрак — середньовічна фортеця в місті Ель-Азрак
 Ель-Азрак (табір для біженців) () — табір для сирійських біженців у місті Ель-Азрак.